Royal Caribbean kan avse:

 Royal Caribbean Group – ett norsk-amerikanskt kryssningsrederi som driver Royal Caribbean International samt Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Club Cruises med flera
 Royal Caribbean International – ett norsk-amerikanskt rederi som ägs av Royal Caribbean Cruises Ltd